Aymen Belaïd – calciatore tunisino
 Chokri Belaid – politico e avvocato tunisino
 Lhadj Belaid – poeta e cantante berbero
 Tijani Belaid – calciatore tunisino